Desa Sigentong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sigentong (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 109,30), Jawa Tengah, 
 Desa Sigentong (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 109,00), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar